Antoni Laporta i Astort (1885 - 1957), pianista i compositor
 Francesc Laporta i Mercader (1857 - 1900), compositor i pedagog
 Francesc Laporta i Valor (1850 - 1914), pintor i polític municipal
 Jacint Laporta i Mercader (1854 - 1938), metge i escriptor
 Joan Laporta i Estruch (1962), advocat, directiu esportiu i polític independentista català
 Joan Saura i Laporta (1950), president d'Iniciativa per Catalunya Verds
 Juan-Eduardo Cirlot Laporta (1916 - 1973), poeta, crític d'art, hermeneuta, mitòleg i músic